Xiangtan kan avse följande orter i Kina:

 Xiangtan – stad på  prefekturnivå i Hunan-provinsen
 Xiangtan, Xiangtan –  härad under föregående

 Xiangtan Shuiku – vattenreservoar i Pekings storstadsområde